Tulia (Texas), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Texas
 Tulia (band), een Pools muzikaal kwartet